(pouvant se traduire par franc-jeu) peut désigner :

Concepts 
 Le fair-play, une conduite respectueuse ; l’expression est principalement utilisée dans le monde du sport.
 Fair-play financier, fair-play appliqué aux finances des clubs de football.

Toponyme 

 Fairplay, le siège du comté de Park dans le Colorado.
 Fair Play, une ville du comté de Polk, dans le Missouri.

Divers 
 FairPlay, un procédé de restitution audio de contenus numériques protégés par des mesures de protection techniques, développé par la société Apple.

Œuvres 

 Fair Play (1972) un téléfilm de James A. Sullivan
 Fair Play (2006), un film français de Lionel Bailliu,
 Fair Play (2014), un film tchèque de Andrea Sedláčková.